Эберсдорф () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Хартберг.  Население составляет 1191 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 17,1698 км². Официальный код  —  60705.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Геральд Майер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 11 мест.
 АПС занимает 4 места.

Ссылки 
 Официальная страница  

Города Штирии